Danick Paquette (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joue trois saisons en plus de participer à un tournoi de la Coupe Memorial avec les Maineiacs de Lewiston avant de jouer ses premières parties chez les professionnels à la fin de la saison 2008-2009. Il retourne cependant une autre saison complète dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2009-2010. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Il débute finalement sa première saison complète chez les professionnels en 2010-11 avec les Gladiators de Gwinnett dans l'ECHL.

Statistiques 

|2006-2007 ||Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||63 ||4 ||14 ||18 ||112 ||14 ||0 ||0 ||0 ||18
|- 
|2007 ||Maineiacs de Lewiston ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2007-2008 ||Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||63 ||29 ||13 ||42 ||213 ||5 ||1 ||2 ||3 ||30
|- 
|2008-2009 ||Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||61 ||25 ||25 ||50 ||230 ||2 ||1 ||2 ||3 ||25
|-
|2008-2009 ||Wolves de Chicago ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||64 ||36 ||29 ||65 ||136 ||5 ||1 ||3 ||4 ||21
|-
|2010-2011 ||Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||59 ||13 ||7 ||20 ||179 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="3"|2011-2012 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||31||6 ||11 ||17 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
||Grizzlies de l'Utah ||ECHL || 9||0 ||0 ||0 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
||Express de Chicago ||ECHL || 13||7 ||4 ||11 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Bears de Hershey || LAH || 2|| 0||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Royals de Reading ||ECHL ||19 ||2 ||5 ||7 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||67 || 23 || 26 || 49 || 277 || 5 || 1 || 2 || 3 || 16
|-
| 2014-2015 || Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||41 || 5 || 11 || 16 || 220 || 10 || 4 || 0 || 4 || 20
|-
| 2015-2016 || Mavericks de Kansas City ||ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Monarchs de Manchester ||ECHL ||37 || 10 || 13 || 23 || 122 || 2 || 0 || 1 || 1 || 21
|-
| 2016-2017 || Oilers de Tulsa ||ECHL ||46 ||13 ||15 ||28 ||185 ||- ||- ||- ||- ||-

|-
| 2017-2018 || Coventry Blaze || EIHL||40 ||11 ||19 ||30 ||196 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2018-2019 || Marquis de Jonquière || LNAH || 33 || 16 || 14 || 30 || 108 || 7 || 3 || 10 || 57
|-
| 2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH || 29 || 14 || 19 || 33 || 85 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1990
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur de l'Express de Chicago
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Marquis de Jonquière
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Mavericks du Missouri
Champion de la Coupe Kelly
Attaquant de hockey sur glace